est une série télévisée allemande réalisée par Yves Boisset, ,  et Dominik Graf en 1993-1994.
 Morlocks est un téléfilm réalisé par Matt Codd en 2011.

Fiction 
 Les Morlocks sont un groupe de fiction qui vit sous terre, contrairement aux Éloïs qui vivent à la surface. Les 2 espèces sont présentées comme étant descendantes de l'Humanité, sur la Terre en l'an . Il a été créé par l'auteur H. G. Wells pour le roman La Machine à explorer le temps, .
 Les Morlocks sont une communauté de mutants vivants dans les égouts, appartenant à l'univers Marvel.
 Des vilains dans la série Power Rangers : Force mystique sont surnommés Morlock.
 Morlock est un personnage du jeu vidéo Legacy of Kain: Soul Reaver.
 Bob Morlock est un producteur de cinéma de fiction.

Musique 
 Morlock est un groupe de rock du début des années 2000.
 The Morlocks sont un groupe de musique qui proviennent de San Diego en Californie.

Sportif 
 Max Morlock est un footballeur allemand